Castles (nummer) - single van de Engelse singer-songwriter Freya Ridings
 Castles (spel) - computerspel uit 1992
 Castles (televisieserie) - Britse televisieserie
 Castles (band) - Belgische band

 Amy Castles - Australische zangeres (1880–1951)
 Dolly Castles - Australische operazangeres (1884–1971)
 Eileen Castles - Australische operazangeres (1886–1970)